Příjmení Vindyš nosí více osobností:

 Josef Vindyš (1842–1913) – český podnikatel, majitel strojírny v Radotíně u Prahy
 Otakar Vindyš (1884–1949) – český hokejista a podnikatel, syn Josefa 

Česká příjmení